Simona Halep era la detentrice del titolo, ma si è ritirata dalla competizione a causa di un infortunio al polpaccio.

In finale Ashleigh Barty ha sconfitto Karolína Plíšková con il punteggio di 6-3, 6(4)-7, 6-3.

Teste di serie 

  Ashleigh Barty (campionessa)
  Aryna Sabalenka (semifinale)
  Elina Svitolina (secondo turno)
  Sofia Kenin (secondo turno)
  Bianca Andreescu (primo turno)
  Serena Williams (primo turno, ritirata)
  Iga Świątek (quarto turno)
  Karolína Plíšková (finale)
  Belinda Bencic (primo turno)
  Petra Kvitová (primo turno)
  Garbiñe Muguruza (terzo turno)
  Viktoryja Azaranka (secondo turno)
  Elise Mertens (terzo turno)
  Barbora Krejčíková (quarto turno)
  Maria Sakkarī (secondo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (terzo turno)

  Kiki Bertens (primo turno)
  Elena Rybakina (quarto turno)
  Karolína Muchová (quarti di finale)
  Cori Gauff (quarto turno)
  Ons Jabeur (quarti di finale)
  Jessica Pegula (secondo turno)
  Madison Keys (quarto turno)
  Anett Kontaveit (primo turno)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Petra Martić (secondo turno)
  Johanna Konta (ritirata)
  Alison Riske (primo turno)
  Veronika Kudermetova (primo turno)
  Paula Badosa (quarto turno)
  Dar'ja Kasatkina (secondo turno)
  Ekaterina Aleksandrova (secondo turno)

Qualificate 

  María Camila Osorio Serrano (terzo turno)
  Danielle Lao (primo turno)
  Clara Burel (secondo turno)
  Anna Kalinskaja (primo turno)
  Katie Volynets (primo turno)
  Katie Swan (primo turno)
  Wang Xinyu (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)

  Vol'ha Havarcova (primo turno) 
  Ellen Perez (primo turno) 
  Lesley Kerkhove (secondo turno) 
  Lesja Curenko (ritirata) 
  Monica Niculescu (primo turno) 
  Vitalija D'jačenko (primo turno) 
  Greet Minnen (primo turno) 
  Claire Liu (secondo turno)

Lucky loser 

  Kristie Ahn (secondo turno)
  Cvetana Pironkova (primo turno)

  Astra Sharma (primo turno) 
  Wang Yafan (primo turno)

Wildcard 

  Katie Boulter (secondo turno)
  Jodie Burrage (primo turno)
  Harriet Dart (primo turno)
  Francesca Jones (primo turno)

<li>  Samantha Murray (primo turno)
<li>  Emma Raducanu (quarto turno, ritirata)
<li>  Ljudmila Samsonova (quarto turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2021